

Geografia

Cottingham (East Riding of Yorkshire)
Cottingham (Northamptonshire)